Двирна — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Двирна, Вера Филипповна (род. 1935) — передовик сельскохозяйственного производства, доярка, Герой Социалистического Труда.
 Двирна, Ольга Ивановна (также известна под фамилией Костецкая; род. 1953) — советская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции.